John Davis – angielski żeglarz i odkrywca
 John Davis – angielski żużlowiec
 John Davis – amerykański sztangista
 John Davis – amerykański biznesmen
 John Davis – amerykański producent filmowy
 John Davis – muzyk
 John Davis (zm. 2021) – amerykański piosenkarz, członek zespołu Milli Vanilli
 John W. Davis (1873–1955) – ambasador USA w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1921
 John A. Davis – amerykański scenarzysta

 John Davis (1929-2017) – amerykański wioślarz, olimpijczyk

Przypisy